Die Saison 2016/17 der GFA League First Division der Gambischen Fußballmeisterschaft wurde vom 19. November 2016 bis zum 29. Mai 2017 ausgetragen. Wie in der Vorsaison nahmen erneut zwölf Mannschaften teil. Meister wurde der Armed Forces FC vor dem Aufsteiger Marimoo FC, während der Titelverteidiger Gambia Ports Authority den sechsten Platz belegen konnte. Absteigen mussten Serekunda United und Samger FC.

Tabelle

Weblinks 
 

201617
Fußballsaison 2016/17